Le toponyme Eaux-Chaudes peut désigner :
 un village des Pyrénées-Atlantiques : voir Eaux-Chaudes (Pyrénées-Atlantiques)
 une rivière des Alpes-de-Haute-Provence : voir Eaux-Chaudes (rivière)